Памперс — заимствованное в русском языке слово, возможно от  — «насос» или  — «баловать».

 Памперс — одноразовые подгузники.
 Памперс (иногда как «абсорбер») — деталь струйного принтера, абсорбирующая прокладка (в чернилоприёмнике), впитывающая излишки отработанных чернил с печатной головки в процессе печати   .

См. также 
 Pampers — торговая марка компании Procter & Gamble, под которой выпускаются детские подгузники и влажные салфетки.